Чемпионат мира по футзалу (AMF) — главный международный турнир для сборных команд по футзалу (AMF). Разыгрывается с 1982 года. Проходил до 2000 года под эгидой FIFUSA (раз в три года), с 2003 — под эгидой AMF (раз в четыре года). Пока лишь чемпионат 1991 года выиграла сборная не из Южной Америки — португальская.

Турниры

Титулы

См. также 
 Чемпионат мира по мини-футболу

Примечания

Ссылки 
 История на сайте AMF
 Чемпионаты под эгидой FIFUSA на сайте rsssf.com

Чемпионаты мира по футзалу